La sensibilité, selon le domaine concerné, peut désigner plusieurs concepts.

Sciences humaines et sociales 
 Sensibilité à l'égard des autres, ou intelligence sociale, empathie.
 Sensibilité, en philosophie, faculté de percevoir par les sens, d'avoir des sensations.
 Sensibilité, ou personnalité sensitive, en psychologie, désigne un aspect de la paranoïa.
 Sensibilité, en psychométrie ou en psychologie différentielle, capacité qui permet de discriminer des sujets.
 Sensibilité artistique, inclination personnelle face à la beauté.

Économie et statistique 
 Sensibilité, instrument financier, comme une obligation, aidant à la mesure de la variation, en pourcentage, de son prix compte tenu d'un mouvement donné des taux d'intérêt.
 Sensibilité, essai dichotomique, est la probabilité d'obtenir un résultat positif lorsque la condition est présente.

Sciences médicales 
 Sensibilité générale, ou somesthésie, ensemble des sensations conscientes liées à la stimulation du corps, par opposition aux autres sens ;
 Sensibilité, en physiologie, propriété d'un être vivant de capter un stimulus et d'y répondre.
 Sensibilité, en sémiologie médicale, probabilité d'avoir un signe particulier si on présente une certaine maladie.

Mesure de grandeur 
 Sensibilité, grandeur utilisée pour définir la capacité de la pellicule en photographie argentique, ou du capteur en photographie numérique, à percevoir la lumière qui lui est envoyée. On parle de sensibilité ISO donnée couramment en ASA.
 Sensibilité, en métrologie, exprimée par le quotient de la variation de la grandeur de sortie S par la variation correspondante de la grandeur mesurée autour de la valeur G.
 Sensibilité, en électronique et en télécommunications, désigne le niveau minimum de signal détectable par un récepteur.
 Fonction de sensibilité, en automatique, permettent de déterminer les performances d'un régulateur.

Voir aussi 
 

Homonymie